Lake Catherine ist der Name folgender geographischen Objekte:

Seen in Australien:
 Lake Catherine (Australien), in Tasmanien

Seen in Neuseeland:
 Lake Catherine (Neuseeland), in Canterbury

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Lake Catherine (See, Arkansas)
 Lake Catherine (See, Illinois)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lake Catherine (Arkansas)
 Lake Catherine (Illinois)
 Lake Catherine (Louisiana)

Siehe auch:
 Lake Saint Catherine
 Catherine Lake
 Lake Katherine